Зейнеп Токуш () е турска актриса.

Биография 
Зейнеп Токуш е родена на 1 януари 1977 година в град Анкара, Турция.

Филмография

Външни препратки 
 Зейнеп Токуш в SinemaTürk 
 Зейнеп Токуш в IMDb 
 Зейнеп Токуш в Diziler.com 
 Зейнеп Токуш в Sinemalar.com 

Турски актьори и актриси
Родени в Анкара